Fremtidens landbrugsbyggeri er et initiativ foranlediget af Realdania, der har til formål at sætte fokus på udviklingen af fremtidens nye normer for godt landbrugsbyggeri.

Landbrugsbyggeriet skal i fremtiden være fleksibelt, effektivt og rationelt. Derudover skal det se godt ud i landskabet, være med til at brande landbruget lokalt og signalere bæredygtig produktion. 

Med udgangspunkt i en idékonkurrence ønskede Realdania at give konkrete bud på, hvordan fremtidens landbrugsbyggeri kan imødekomme alle disse krav, og tilbyde optimale rammer for både dyr og mennesker. Konkurrencens første fase var en prækvalifikation i 2006, hvor alle kunne deltage. Der blev prækvalificeret 3 konsortier for hvert af seks byggeprojekter. I anden fase i 2007 deltog de prækvalificerede konsortier, der hver udformede et konkurrenceforslag. For hvert projekt er herefter udvalgt ét konkurrenceforslag, som modtager støtte til realisering. 

I konkurrencens tredje fase konkretiseres, tilpasses, myndighedsbehandles og opføres de seks udvalgte byggeprojekter. Denne fase forventes afsluttet i 2013. 

De 6 landbrugsbyggeprojekters udvikling kan følges på fremtidsgaarde.dk.

Noter 

Landbrug